Александр Каспаров:
 Каспаров, Александр Владимирович (1945—2019) — российский дипломат.
 Каспаров, Александр Исакович (род. 1931) — советский работник строительной отрасли, Герой Социалистического Труда.